Ciò che è pertinente alla Circassia
 Appartenente al gruppo etnico dei circassi
 Lingua circassa